Saints Peter and Paul Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saints Peter and Paul Catholic Church (Johnson County, Iowa), ID-Nr. 97000622
 Saints Peter and Paul Catholic Church (Pocahontas County, Iowa), ID-Nr. 94000086

Siehe auch:
 Saints Peter and Paul Catholic Church Complex